Данилово — деревня в Конаковском районе Тверской области России. Входит в состав Ручьёвского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Крутец в 5 км на восток от центра поселения деревни Ручьи и в 22 км на восток от райцентра города Конаково.

История 

В 1845 году в селе была построена каменная Покровская церковь с 3 престолами, метрические и исповедальные книги с 1803 года. 

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Даниловской волости Корчевского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Даниловского сельсовета Конаковского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Ручьёвского сельского округа, с 2005 года — в составе Ручьёвского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1845).

Примечания 

Населённые пункты Конаковского района